AY poate fi:
 Antarctica, codul FIPS 10-4 și codul OTAN al acestui teritoriu
 Finnair, codul IATA al companiei aeriane din Finlanda

Ay poate fi:
 Ay, penultimul faraon în Egipt între anii 1323 și 1319 î. Hr.
 Ay, Marne, comună în departamentul francez Marne în regiunea Champagne-Ardenne

ay poate fi:
 Limba aimara, codul ISO 639-1

Legături externe 
  „AY” la acronymfinder.com